Кельи:
 Кельи — отдельные комнаты монахов в монастыре
 Кельи (деревня) — деревня в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области